Европейская серия Ле-Ман (ELMS) — европейская автоспортивная серия гонок на выносливость, созданная на основе 24 часов Ле-Мана и проводимая Западным автоклубом Франции (ACO).

Общая информация 
История создания серии ведёт свой отсчёт с 1998 года, когда Дон Паноз на основе тогдашнего регламента 24 часов Ле-Мана создал на автодроме Road Atlanta новое автоспортивное соревнование, имевшее целью популяризировать в Северной Америке гонки европейских спортпрототипов. Гонка получило название Petit Le Mans и в дебюте стала одним из этапов завершавшего свою историю первенства IMSA GT. Первый розыгрыш приза прошёл весьма успешно и уже через год, при поддержке IMSA, Дон создал на её основе новое первенство, получившее название Американской серии лемановских прототипов.

Постепенно амбиции организаторов вышли за пределы Северной Америки: уже в 2000-м году в календаре чемпионата появились гонки в Германии. Великобритании и Австралии, а спустя год, подконтрольно IMSA прошла отдельная европейская серия. Календарь того чемпионата состоял из семи этапов, четыре из которых проходили как совместные старты с ALMS. Новый проект не снискал ожидаемой популярности: европейские команды в тот момент были более заинтересованы в участии в FIA Sportscar Championship и в FIA GT, где использовались похожие машины, но их доработка под регламент первенства IMSA стоила слишком дорого. Не вызвал большого энтузиазма выездной отрезок календаря и у североамериканских команд, в подавляющем большинстве бойкотировавших его. На первые гонки ELMS стартовое поле кое-как набирало 25 экипажей, то к концу сезона их число постепенно упало до 14 машин. В подобной ситуации IMSA отложила второй сезон европейской серии на неопределённый срок, а календарь американского чемпионата с тех пор содержал лишь гонки в Северной Америке.

В 2003 году к идее европейской серии лемановских спортпрототипов вернулись: уже сам Западный автоклуб Франции взялся за проведение нового чемпионата. В первый год прошла тестовая 1000-километровая гонка в Ле-Мане, а уже во второй, не повторяя ошибок американских коллег, в Европе была создана единая серия спортпрототипов, поглотившая FIA Sportscar Championship. По реализованной концепции календарь составили марафонские гонки, длительностью в 1000 километров или 6 часов. 24 часа Ле-Мана не вошли в календарь нового приза, но всё равно стали одним из системообразующих соревнований: Западный автоклуб Франции в целом использовал новую серию как своеобразное квалификационное сито для своего автомарафона, а несколько первых этапов получили неформальный статус боевых тренировок перед большим Ле-Маном.

В 2007 году серия впервые провела один из своих этапов вне Европы, проведя заключительную гонку сезона в бразильском Интерлагосе. Этот опыт так и остался единственным в истории серии, но в итоге стал первым шагом к возрождению мирового чемпионата среди спортпрототипов: вскоре ACO при поддержке FIA запустила сначала Азиатскую серию, а затем и Межконтинентальный кубок, на основе которого в 2012 году был возрождён Чемпионат мира по автогонкам на выносливость. Концепция новой серии оказалась не совсем удачно проработана, из-за чего ELMS в 2012 году оказался на грани закрытия из-за недобора участников. Тот сезон, в итоге, состоял лишь из трёх гонок, причём последней из них стал объединённый с американской серией этап на Road Atlanta.

Чемпионы серии прошлых лет

Личный зачёт

Командный зачёт

Кубок конструкторов 

В 2008 году приз разыгрывался среди производителей шасси. С 2009 года кубок разыгрывается для комбинаций шасси и двигателя.

Michelin Green X Challenge 

В трофее определяется команда, использующая самую энергоэффективную машину.

См. также 
 Азиатская серия Ле-Ман
 Американская серия Ле-Ман
 Межконтинентальный Кубок Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 Официальный сайт ACO